Венне́ф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на південний схід від Парижа, 185 км на північний захід від Діжона, 70 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 571 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1460,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт Веннеф 
 Веннеф на сайті французького Національного інституту географії
 Веннеф на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Веннеф на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Веннеф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Веннеф на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна